Port lotniczy Nambour
 
 Kauczuk akrylonitrylo-butadienowy
 New Brunswick Railway